El término Watergate puede referirse:
 al escándalo Watergate, un escándalo político ocurrido en los Estados Unidos en 1972 durante el mandato de Richard Nixon;
 a Watergate (Florida), una localidad de Florida; o
 a Watergate (Stargate SG-1), un episodio de la serie de ciencia ficción Stargate SG-1.